Nyasasaurus (signifiant « lézard du lac Nyasa ») est un genre éteint de dinosauriformes du Trias moyen découvert dans le  en Tanzanie. C'est peut-être le dinosaure le plus ancien connu.

L'espèce type et seule espèce, Nyasasaurus parringtoni, est décrite pour la première fois en 1956 dans la thèse du paléontologue anglais , mais elle n'est formellement décrite qu'en 2012. Avant cela, le fossile de dinosaure le plus ancien avait été découvert en Argentine et datait de la fin du Carnien, il y a environ  d'années. Nyasasaurus a été découvert dans un gisement datant de l’Anisien, soit environ entre  (millions d'années), c'est-à-dire qu'il est plus ancien d'au moins  d'années.

Description 
Le spécimen type, NHMUK R6856, consiste en un squelette partiel appartenant probablement à un individu mesurant entre deux et trois mètres de long. Les os découverts sont l'humérus droit et six vertèbres.

Un second spécimen, SAM-PK-K10654, constitué de cinq vertèbres, a aussi été découvert. Il a été attribué à la même espèce que NHMUK R6856 car certaines caractéristiques de leurs vertèbres coïncident. Cependant ces caractéristiques liant NHMUK R6856 et SAM-PK-K10654 se trouvent également chez d'autres archosauriens du Trias. Parce que ces caractéristiques ne sont pas autapomorphiques), elles ne sont pas une preuve suffisante pour mettre NHMUK R6856 et SAM-PK-K10654 dans la même espèce. Les auteurs de l'étude de 2012 de Nysasaurus utilisent une autre méthode de preuve, les positions similaires des deux spécimens dans l'arbre évolutionnaire, pour justifier leur placement dans la même espèce.

Une analyse de la structure intérieure de l'humérus indique que la croissance osseuse était rapide, avec des fibres osseuses entrelacées, plusieurs conduits pour les vaisseaux sanguins dans toutes les directions et peu de  (les lignes terminales, visibles sur les coupes transversales des os longs). Cette structure correspond plus étroitement à celle du dinosaure ancien « Megapnosaurus » qu'à celle d'aucun autre dinosaure ancien, suggérant que Nyasasaurus est plus proche de l'ancêtre des dinosaures que n'importe quel autre archosaurien de cette époque.

Classification 
Le cladogramme réalisé par   en 2012 résume leur interprétation phylogénétique :

Étymologie 
Le genre Nyasasaurus soit son nom au lac Nyasa (ancien nom donné au lac Malawi), proche de la localité type, et saurus dérivé du grec ancien , saûros, « lézard ».

Son nom spécifique, parringtoni, lui a été donné en l'honneur de  (1905-1981), paléontologue britannique, qui a collecté l'holotype.

Publication originale

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 

Reptile préhistorique d'Afrique
Genre de dinosauromorphes (nom scientifique)
Diapside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Tanzanie
Taxon fossile décrit en 2012